Gminy w USA:
 Trivoli (ang. Trivoli Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Trivoli (ang. Trivoli Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth